Turandot – opera włoskiego kompozytora Giacoma Pucciniego.
 Turandot – polski radioodbiornik.
 Kryształowa Turandot – rosyjska nagroda teatralna.